Nina Bratčikova e Ekaterina Ivanova erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio femminile  del torneo di tennis President's Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Vitalija D'jačenko e Galina Voskoboeva che hanno battuto in finale Akgul Amanmuradova e Aleksandra Panova 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Vitalija D'jačenko /  Galina Voskoboeva (campioni)
  Akgul Amanmuradova /  Aleksandra Panova (finale)

  Vesna Dolonc /  Evgenija Rodina (semifinali)
  Çağla Büyükakçay /  Veronika Kapšaj (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

President's Cup 2011